Lego Friends é um jogo eletrônico simulador de vida - temático de Lego, desenvolvido por Hellbent Games e publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment. O jogo foi lançado pela primeira vez para consoles Nintendo 3DS em 12 de novembro de 2013 e para Nintendo DS em 8 de abril de 2014. O jogo foi posteriormente transmitido para dispositivos Android e iOS em 31 de julho de 2014, baseado na franquia do mesmo nome.

Jogos eletrônicos de 2013
Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para Android
Jogos para iOS
Jogos eletrônicos de simulação de vida
Jogos para Nintendo 3DS
Jogos para Nintendo DS
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Canadá